Káto Nevrokópi (en grec : ) est un dème et un village situé dans la périphérie de Macédoine-Orientale-et-Thrace en Grèce.

Selon le recensement de 2011, la population du dème compte , tandis que celle du village s'élève à .

Notes et références 

Dème en Macédoine-Orientale-et-Thrace
Village en Grèce
Géographie de Dráma (district régional)